Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1965 () проводился в городе Саскатун (провинция Саскачеван) cо 2 по 7 марта 1965 года. Турнир проводился в 36-й раз. В провинции Саскачеван чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Саскатун — во 2-й раз.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (в 16-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Терри Браунштейн, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Hal Worth), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Nick Lashuk).

Впервые на чемпионате определялась «команда всех звёзд» ().

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд ()

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1965

1965
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 1965 году
Март 1965 года